Jean-Marie Ingrand ist der Name folgender Personen:

* Jean-Marie Ingrand (Beamter), französischer Jurist und Beamter 
 Jean-Marie Ingrand (Musiker) (* 1934), französischer Jazzbassist